Mogarraz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mogarraz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Mogarraz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar